Yáñez est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Agustín Yáñez (1904-1980), écrivain, essayiste, et homme politique mexicain ;
 Agustín Francisco Gato Durán y de Vicente Yáñez (1789-1862), écrivain et érudit espagnol ;
  (1957-2008), poète, dessinateur et scénariste de radio et de télévision cubain ;
  (1956-), homme politique mexicain ;
  (1991-), footballeur chilien ;
 Alfonso Yáñez (1970-), footballeur péruvien ;
 , connu par son pseudonyme Juan Emar (1893-1964), écrivain, critique d'art et peintre chilien ;
 , entrepreneur mexicain ;
  (1967-), homme politique mexicain ;
  (1969-), philosophe mexicain ;
  (1903-1936), militaire espagnol ;
  (1991-), écrivaine espagnole ;
  (1988-), footballeuse américaine ;
  (1974-), ingénieur civil et homme politique bolivien ;
  (1975-), footballeur chilien ;
  (1962-), homme politique mexicain ;
  (1959-), femme politique mexicaine ;
  (1972-), footballeur argentin ;
  (1916-2015), moine trappiste cistercien espagnol ;
  (1958-), journaliste suisse ;
 , taekwondoïste chilien ;
 Eduardo Yáñez (1960-), acteur mexicain ;
  (1903-1983), militaire et cavalier chilien ;
  (1860-1932), journaliste, avocat, diplomate et homme politique chilien ;
 Emanuel Yáñez (1985-), coureur cycliste uruguayen ;
  (1908-1990), architecte mexicain ;
  (1985-), marathonien chilien ;
 , ingénieur de mines et homme politique péruvien ;
 Eure Yáñez (1993-), athlète vénézuélien ;
  (1981-), journaliste et actrice argentine ;
 Felipe Yáñez (1953-), coureur cycliste espagnol ;
  (mort en 1412), moine hiéronyme espagnol ;
 Fernando Yáñez de la Almedina (ca. 1475-1537), peintre espagnol ;
  (1741-1832), ecclésiastique et homme d'État espagnol ;
  (1948-), avocat, homme politique et défenseur des droits humains mexicain ;
  (1873-1922), journaliste espagnol ;
  (1929-2011), avocat, juriste, diplomate et professeur de droit chilien ;
  (mort vers 1283), noble portugais, premier seigneur d'Aguilar ;
  (ca. 1297/1318-1359), noble espagnol,  seigneur de Mendoza ;
  (1983-), chanteur, musicien et producteur chileno-uruguayen ;
  (1897-1952), avocat et homme politique chilien ;
  (1951-), ingénieur civil, entrepreneur et homme politique colombien ;
  (1555-1630),  nonne franciscaine espagnole ;
  (1571-1632), médecin et écrivain espagnol ;
  (1878-1935), militaire mexicain qui a participé à la Révolution mexicaine ;
  (1814-1892), avocat, journaliste, historien, entrepreneur et homme politique espagnol, maire de Vigo ;
  (1937-), acteur, écrivain et folkloriste chilien ;
  (1951-), écologue, naturaliste et zoologiste chilien ;
  (-1814), caudillo espagnol qui a participé à la guerre d'indépendance du Venezuela ;
 José Donoso Yáñez (1924-1996), écrivain et journaliste chilien ;
 José Isidro Yañez (1770-1851), homme politique mexicain ;
 José María Yáñez (1803-1880), militaire mexicain ;
  (?-1195), évêque espagnol ;
  (1942-), diplomate, ambassadeur et homme d’état espagnol ;
  (1893-) homme politique péruvien ;
  (1959-), évêque chilien ;
  (1995-), footballeur chilien ;
  (1981-), footballeur péruvien ;
  (1988-), boxeur américain ;
  (1943-), médecin et homme politique espagnol ;
  (1944-), hispaniste suisso-espagnole ;
  (1959-), femme politique espagnole ;
  (1898-1982), écrivaine chilienne ;
  ()?, chercheuse et scientifique mexicaine ;
  (1814-1881)?, avocat, diplomate, haut-fonctionnaire et homme politique mexicain ;
  (1993-), joueur mexicain de squash ;
  (1940-2016), médecin et professeur espagnol de médecine universitaire ;
  (1947-), philologue, écrivaine et journaliste cubaine ;
  (1973-), joueur de basket espagnol ;
  (1884-1965), écrivain et journaliste chilien ;
  (1964-), homme politique mexicain ;
  (1989-), homme politique espagnol ;
  (1944-), dirigeant de football chilien ;
  (1945-), professeur et homme politique espagnol ;
  (1950-2018), écrivain et éditeur espagnol ;
  (née au ), activiste afro-bolivienne ;
 Patricio Yáñez (1961-), footballeur chilien ;
  (1946-), musicien et  chilien ;
  (1954-), syndicaliste et homme politique espagnol ;
  (1964-), peintre espagnol ;
  (1813-1861), militaire et homme politique bolivien ;
  (1967-), arbitre de football vénézuélien ;
 , auteur-compositeur et folkloriste chilien ;
  (1966-), officier général des Carabiniers du Chili ;
  (1974-), peintre, poète et auteur-compositeur germano-chilien ;
  (1984-), footballeuse et entraîneuse chilienne ;
  (1958-), ingénieur civil et homme d’état péruvien ;
 , (1995-), footballeur chilien ;
  (1979-), avocat et homme politique chilien ;
  (1959-), anthropologue et linguiste mexicano-américaine ;
 Rubén Yáñez (1993-), footballeur espagnol ;
  (1929-2015), metteur en scène et acteur uruguayen ;
  (1972-), théologien et évêque équatorien ;
  (mort en 1380), noble espagnol et  ;
 Vicente Yáñez Pinzón (ca. 1460-après 1523), navigateur, explorateur et conquistador espagnol ;
  (1885-1961), avocat et homme politique péruvien ;
  (1987-), acteur et musicien espagnol.

Odonyme 
 , voie de la commune de Providencia dans la ville de Santiago du Chili.

Arts

Architecture 
 , édifice néogothique de la ville de Vigo dans la communauté autonome de Galice en Espagne, construit par l’architecte français Michel Pacewicz en 1900 ;
 , demeure seigneuriale situé en la paroisse de  de la commune de Nigrán dans la province de Pontevedra en Galice en Espagne.

Littérature 
  (titre original italien : La rivincita di Yanez), roman d’aventures de l'écrivain italien Emilio Salgari, publié en 1913.

Musique 
 , album du chanteur chileno-uruguayen  ;

Divers 
 Aéroport International General José María Yáñez ou Aéroport international de Guaymas, aéroport internacional de la ville de Guaymas dans l'État de Sonora au Mexique.

Patronyme hispanique